

T 

T
Musiklabel T